Die Ligue 1 2003/04 war die 66. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga und gleichzeitig die zweite Saison unter dem Namen Ligue 1. Die Saison begann am 1. August 2003 mit dem Eröffnungsspiel  OSC Lille gegen Olympique Lyon (1:0) und endete am 23. Mai 2004.

Als Aufsteiger kamen der FC Toulouse, Le Mans UC und der FC Metz aus der Ligue 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Titelverteidiger Olympique Lyon. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lyon, Paris Saint-Germain und der AS Monaco (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich AJ Auxerre und der FC Sochaux sowie der LB Châteauroux über den Pokal. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten der FC Nantes, der OSC Lille und OGC Nizza. In die Ligue 2 absteigen mussten EA Guingamp, Le Mans FC und HSC Montpellier.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2003/04
 Coupe de France 2003/04
 Division 1 Féminine 2003/04

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Tabelle und Spiele auf kicker.de

Einzelnachweise 

2003/04
Fußballsaison 2003/04